

Arte 
 Diana – affresco proveniente da Villa Arianna a Stabia.
 Diana – nome di un ruolo teatrale interpretato dalle attrici italiane dei secoli XVII e XVIII (ruolo dell'Innamorata)

Astronomia 
 78 Diana – asteroide della fascia principale
 Diana – cratere della Luna
 Diana – uno dei nomi della stella del mattino
 Diana Chasma – formazione geologica della superficie di Venere

Biologia 
 Diana – nome comune del Cercopithecus diana, scimmia catarrina dell'Africa

Cinema e televisione 
 Diana – serie televisiva britannica con Patsy Kensit e Jenny Seagrove
 Diana – La storia segreta di Lady D – film del 2013 diretto da Oliver Hirschbiegel
 Diana – film del 2021 diretto da Christopher Ashley

Geografia

Iraq 
 Diana – altro nome di Soran, città del governatorato di Arbil

Italia 
 Diana – leggendario fiume che dovrebbe passare sotto la città di Siena

Madagascar 
 Diana – regione del Madagascar

Russia 
 Stretto di Diana – stretto delle isole Curili

Stati Uniti d'America 
 Diana – città dello stato di New York
 Diana – città della Virginia Occidentale

Tunisia 
 Diana – antica città dell'Africa proconsolare romana, l'attuale Mergueb ez Zana

Letteratura 
 Diana – rivista letteraria
 La Diana (Los siete libros de la Diana) – romanzo pastorale in spagnolo del portoghese Jorge de Montemayor
 Diana – romanzo di Julie Burchill del 1999

Mitologia 
 Diana – dea della caccia dell'antica religione romana

Musica 
 Diana – brano musicale di Paul Anka del 1957
 Diana – album di Diana Ross del 1980
 Diana – singolo di Bryan Adams del 1985
 Diana – canzone degli One Direction, dall'album Midnight Memories

Onomastica 
 Diana – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi fittizi 
 Diana – personaggio della serie televisiva Dyosa
 Diana – personaggio della serie televisiva RoboCop
 Diana – personaggio dell'anime Sailor Moon
 Diana – personaggio della serie televisiva Visitors
 Diana – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Persone 
 Diana di Francia (o di Valois, 1538-1619) – figlia naturale di Enrico II di Francia
 Diana di Poitiers (1499-1566) – favorita di Enrico II di Francia
 il Diana – soprannome del pittore Benedetto Rusconi (1460-1525)
 Aimo Diana (1978) – calciatore italiano
 Alfredo Diana (1930) – politico italiano
 Andrea Diana (1975) – allenatore di pallacanestro italiano
 Antonino Diana (1586-1663) – teologo morale italiano
 Camilla Diana (1990) – attrice italiana
 Cristoforo Diana (1553-1636) – pittore italiano
 Francesco Diana (1898-1969) – prefetto italiano
 Giovanni Diana (1823-1903) – politico italiano
 Giuseppe Diana (1958-1994) – sacerdote italiano vittima della camorra
 Graziano Diana (1959) – regista e sceneggiatore italiano
 Lino Diana (1942) – politico italiano
 Lorenzo Diana (1950) – politico italiano
 Maria Diana (1985) – lottatrice italiana
 Mario Diana (1947) – politico italiano
 Mike Diana (1969) – fumettista statunitense
 Nicolò Diana (1996) – attore italiano, fratello di Camilla
 Pietro Diana (...-1208) – cardinale italiano
 Pietro Diana (1931-2016) – pittore, disegnatore e incisore italiano

Altro 
 Diana – imbarcazione di tipo avviso della Regia Marina
 Diana – segnale della tromba che sveglia al mattino i militari o l'equipaggio di una nave
 Diana – marca di sigarette
 Diana – uno dei turni di guardia nella marina militare
 Diana – un nome dell'argento (tradizionalmente associato alla Luna, la cui dea era appunto Diana)
 Diana Sport – azienda italiana produttrice di costumi da bagno 
 Stadio Diana – campo sportivo di Osimo
 Diana – macchina fotografica